Bathyraja — рід скатів родини Arhynchobatidae. Містить 53 види.

Опис 
Ці скати трохи більше середнього розміру. Відрізняються від інших формами та розміром голови. тулуб як у всіх представників цієї родини нагадує ромб. Тулуб не дуже темний, більш сіруватий. Черево не чисто біле.

Спосіб життя 
Це донні скати. Тримаються мулових та піщаних ґрунтів. Живляться дрібною рибою та деякими молюсками та ракоподібними.

Розповсюдження 
Мешкають у морях Тихого та Індійського океанів.

Види 
 Bathyraja abyssicola 
 Bathyraja aguja 
 Bathyraja albomaculata 
 Bathyraja aleutica 
 Bathyraja andriashevi , 1983
 Bathyraja bergi 
 Bathyraja brachyurops 
 Bathyraja caeluronigricans 
 Bathyraja cousseauae 
 Bathyraja diplotaenia 
 Bathyraja eatonii 
 Bathyraja fedorovi 
 Bathyraja griseocauda 
 Bathyraja hesperafricana 
 Bathyraja interrupta 
 Bathyraja irrasa 
 Bathyraja ishiharai 
 Bathyraja isotrachys 
 Bathyraja leucomelanos 
 Bathyraja lindbergi 
 Bathyraja longicauda 
 Bathyraja maccaini 
 Bathyraja macloviana 
 Bathyraja maculata 
 Bathyraja magellanica 
 Bathyraja mariposa 
 Bathyraja matsubarai 
 Bathyraja meridionalis 
 Bathyraja minispinosa 
 Bathyraja multispinis 
 Bathyraja murrayi 
 Bathyraja notoroensis 
 Bathyraja pallida 
 Bathyraja panthera 
 Bathyraja papilionifera 
 Bathyraja parmifera 
 Bathyraja peruana 
 Bathyraja pseudoisotrachys 
 Bathyraja richardsoni 
 Bathyraja scaphiops 
 Bathyraja schroederi 
 Bathyraja shuntovi 
 Bathyraja simoterus 
 Bathyraja smirnovi 
 Bathyraja smithii 
 Bathyraja spinicauda 
 Bathyraja spinosissima 
 Bathyraja trachouros 
 Bathyraja taranetzi 
 Bathyraja trachura 
 Bathyraja tunae 
 Bathyraja tzinovskii 
 Bathyraja violacea

Джерела 
 Ishiyama, R. i C. L. Hubbs, 1968: Bathyraja, a genus of Pacific skates (Rajidae) regarded as phyletically distinct from the Atlantic genus Breviraja. Copeia 1968 (núm. 2): 407–410.
 Sheiko, B. A. and V. V. Fedorov 2000; Part 1, pp. 7-69. In: Catalog of the Vertebrates of Kamchatka and Adjacent Waters. Petropavlovsk-Kamchatsky, Kamchatskiy Petchatniy Dvor. Catalog of the Vertebrates of Kamchatka and Adjacent Waters.

Arhynchobatidae